Zenit puede referirse a:

 Cenit (o zenit), en astronomía es la parte de la bóveda celeste situada en la vertical del observador.
 Zénit, nombre artístico del rapero español Juan González Moreno.
 Zenit, cohete espacial fabricado por Rusia y Ucrania.
 Zenit, antiguo satélite espía soviético.
 Zenit, marca soviética, rusa y bielorusa de cámaras y objetivos fotográficos.
  Zenit, equipo de fútbol de San Petersburgo, Rusia.
 Agencia Zenit, agencia de información internacional con hincapié en la vida de los cristianos y de la Iglesia católica.